Denumirea de Konevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Konevo, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Konevo, un sat în comuna Isperih, regiunea Razgrad;
 Konevo, un sat în comuna Vărbița, regiunea Șumen.